Ста́рый Ключ — топоним в Спасском районе Приморского края.

 Старый Ключ — железнодорожная станция Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.
 Старый Ключ — населённый пункт (тип: железнодорожная станция), посёлок при станции Старый Ключ в Спасском сельском поселении.